Рожнява:
 Рожнява — город в Словакии на реке Слана в Словацком Рудогорье. 
 Рожнява — район Словакии. Находится в Кошицком крае. 
  — футбольный клуб в Словакии из одноимённого города.